Palmiry – do 31 grudnia 2013 gajówka w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, w gminie Czosnów. Miejscowość zniesiona 1 stycznia 2014.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa warszawskiego.

Zobacz też 
 Palmiry

Przypisy 

Palmiry